Erster in der Saison 2000/01 der Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München. Die Münchener erzielten die niedrigste Punktzahl (63), mit der jemals eine Mannschaft seit Einführung der Drei-Punkte-Regel Meister wurde. Die Saison begann am 11. August 2000 mit dem Spiel Borussia Dortmund gegen Hansa Rostock und endete am 19. Mai 2001. Die Saison 2000/01 hält den Rekord, dass die Vereine aus elf verschiedenen Bundesländern kamen.

Saisonüberblick 
Die Bundesliga 2000/01 gilt als die Saison mit besonders einprägsamer Meisterschaftsentscheidung: Seit dem 29. Spieltag war der FC Schalke 04 Tabellenführer vor dem FC Bayern München. Vor dem 33. (vorletzten) Spieltag waren Bayern und Schalke punktgleich bei einer besseren Tordifferenz der Schalker.

In der 90. Minute des 33. Spieltages fielen fast gleichzeitig zwei entscheidende Tore: Sieben Sekunden nachdem Krassimir Balakow für den VfB Stuttgart das 1:0-Siegtor gegen die Schalker erzielt hatte, traf für den FC Bayern der soeben eingewechselte Alexander Zickler zum 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern. Der FC Bayern eroberte dadurch die Tabellenspitze zurück und hatte vor dem letzten Spieltag drei Punkte Vorsprung vor Schalke 04. Die Bayern benötigten daher – bei einem vorausgesetzten Sieg der Schalker gegen den Abstiegskandidaten SpVgg Unterhaching – zumindest ein Unentschieden beim Hamburger SV, da die Tordifferenz der Bayern weiterhin schlechter war.

Nachdem Schalke im letzten Saisonspiel mit 0:2 zurücklag und Unterhaching nach zwischenzeitlichem Ausgleich der Schalker in der 69. Minute wieder mit 2:3 in Führung ging, siegten die Schalker noch mit 5:3. Bei der von Schiedsrichter Markus Merk geleiteten Partie des HSV gegen Bayern München erzielten die Hamburger in der 90. Minute das 1:0 durch Sergej Barbarez. In der vierten Minute der Nachspielzeit führte ein indirekter Freistoß im Strafraum des Gegners zum 1:1-Ausgleich. Patrik Andersson schoss den von Stefan Effenberg vorgelegten Ball ins Tor – sein einziger Treffer für den FC Bayern München. Zuvor hatte der vom FC Schalke 04 an den Hamburger SV ausgeliehene Torwart Mathias Schober nach Ansicht von Merk eine Rückgabe regelwidrig mit der Hand aufgenommen.

Da der Abpfiff in Gelsenkirchen schon einige Minuten vorher erfolgt war, feierte man dort schon den vermeintlichen Titelgewinn, als die Nachricht vom Ausgleich der Bayern eintraf. Die Schalker gingen daraufhin als sogenannte Meister der Herzen bzw. Vier-Minuten-Meister in die Geschichte der Bundesliga ein. Das Saisonfinale war Inspiration einer 45-minütigen Fernsehdokumentation des WDR namens „Vier Minuten Deutscher Meister“.

Im Tabellenkeller standen der VfL Bochum und Eintracht Frankfurt vorzeitig als Absteiger fest; in einem Fernduell kämpften Unterhaching und Aufsteiger Energie Cottbus um den letzten Nichtabstiegsplatz. Cottbus ging mit einem Punkt Vorsprung in dieses Duell und sicherte sich die erste Liga durch ein 1:0 beim TSV 1860 München.

Der Brasilianer Alex Alves in Diensten von Hertha BSC erzielte bei dem Heimspiel gegen Markus Pröll im Tor des 1. FC Köln das Tor des Jahres mit einem Schuss aus 52 Metern direkt nach Wiederanpfiff.

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Scorerliste

Die Meistermannschaft FC Bayern München 

* Thomas Strunz (5/-) hat den Verein während der Saison verlassen.

Schiedsrichter

Kader

Einzelnachweise 

2000/01
Fußballsaison 2000/01